

Топоніми 
Повіт Кацусіка
Повіт Кіта-Кацусіка
Повіт Мінамі-Кацусіка
 Район Кацусіка (Токіо)

Персоналії 
 Кацусіка Хокусай — японський художник та ілюстратор.